Гаджилы — фамилия. Известные носители:
 Гаджилы, Ариф Мустафаевич (род. 1962) — азербайджанский политический деятель, глава партии «Мусават».
 Гаджилы, Раик Али оглы (род. 1940) — азербайджанский химик, доктор химических наук, профессор.